Хумашах султанија () је била ћерка Бајазита II и непознате конкубине.

Биографија 
Према старијим историјским изворима, неки предлажу да је можда била рођена сестра Селима I. Удата је 1482. године за Бали-пашу, намесника Анталије. Бали-паша је умро 1495. године, када су џамија и турбе, које је градио у Истанбулу, још били недовршени, градњу је завршила Хумашах лично 1504. године.

Следећи брак је убрзо склопила са Карлизаде Мустафа-пашом (познатији као Чобан Мустафа-паша),намесником Скопља, који је трајао до њене смрти. Родила му је сина Хусеиншах-бега  и четири ћерке које су се звале Уми (), Хани (), Хума () и Шахземан () . Након њене смрти, Мустафа-паша се оженио 1522. године за Хафизе султанију, ћерку њеног брата Селима I.

Датум њене смрти је дискутабилан; умрла је између 1504—1516. Сахрањена је у Мурадије комплексу у Бурси, а у њену част је изграђена гробница у Бурмали-џамији у Скопљу, гдје је султанија и живела до свог последњег дана.

Референце 

Рођени 1466.